Мелкадзе () — грузинская фамилия.
 Мелкадзе, Валериан Ираклиевич (1912—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мелкадзе, Георгий Джемалович (род. 1997) — российский футболист.
 Мелкадзе, Леван (род. 1979) — грузинский футболист.
 Мелкадзе, Шалва Иванович (1900—1958) — подполковник, участник Великой Отечественной войны.